Узкофюзеляжный самолет — авиалайнер, где сиденья расположены по бокам единственного прохода, позволяющий разместить до 6 человек в ряду в салоне меньше 4 м ширины. Напротив, широкофюзеляжный самолет — это более крупный авиалайнер, обычно имеющий несколько проходов и диаметр фюзеляжа более 5 м, позволяя посадить не менее семи человек в ряд.

Вместимость 

Максимальная пассажировместимость узкофюзеляжного самолета составляет 295 пассажиров в Боинге 757-300, тогда как широкофюзеляжный самолет может вместить от 250 до 600 пассажиров.

Самолет с двумя сиденьями в ряду обычно вмещает от 4 до 19 пассажиров, с тремя — от 24 до 45, с четырьмя — от 44 до 80, с пятью — от 85 до 130, с шестью — от 120 до 230.

Рынок 

Исторически, начиная с конца 1960-х и до 1990-х годов, двухмоторные узкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 737 Classic, McDonnell-Douglas MD-80 и Airbus A320, в основном использовались на перелётах ближней и средней дальности, не требующих ни дальности полета, ни пассажировместимости широкофюзеляжных самолетов того периода.
Самолеты B737 MAX и A320neo с новыми двигателями обеспечивают дальность полета на 500 миль больше, что позволяет им выполнять трансатлантические перелеты на 3000 миль между восточной частью США и Западной Европой, где ранее преобладали широкофюзеляжные самолеты. Boeing столкнется с конкуренцией и ценовым давлением со стороны семейства Embraer E-Jet E2, Airbus A220 (ранее Bombardier CSeries) и Comac C919. Многие авиакомпании проявили интерес к A321LR или его производной A321XLR, а также к другим моделям с увеличенной дальностью полёта для малозагруженных трансатлантических и азиатско-тихоокеанских маршрутов.

Узкофюзеляжных самолётов в мире выпускается во много раз больше, чем широкофюзеляжных.

Примеры

Шестикресельная рассадка пассажиров

Пятикресельная рассадка пассажиров

Четырёхкресельная рассадка пассажиров

Трёхкресельная рассадка пассажиров

Двухкресельная рассадка пассажиров

Галерея

См. также 
 Широкофюзеляжный самолет

Примечания 

Пассажирские самолёты
Классификация самолётов